Пили может означать:
 Пили — фимбрии.

Топоним 
 Пилион — горы в Греции.
  — город в Греции, на острове Кос.
 Пили (Беотия) — деревня в Греции.
 Пили (Трикала) — город в Греции.
  — деревня в Греции, в сообществе Айос-Ахилиос.
 Пили (дим) — община.

См. также 
 Пиль